Ізраїлівка — залізнична станція Південно-Західної залізниці;
 Ізраїлівка — історична назва села Грабарівка Могилів-Подільського району Вінницької області.